East Broad Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Broad Street Historic District (Texarkana, Arkansas), NRHP-ID: 08000729
 East Broad Street Historic District (Columbus, Ohio), NRHP-ID: 86003393